King’s Bench steht für:

 Court of King’s Bench, ehemaliger Gerichtshof in England und Wales
 King’s Bench Division, Gericht in England und Wales, siehe High Court of Justice #King’s Bench Division
 King’s Bench Prison, Gefängnis in Southwark, London
 King’s Bench Walk, Gebäudezeile in der Anwaltskammer Inner Temple, siehe Inner Temple #Geschichte